Niemcy:
 Dohren – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Dohren – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Zobacz też:
 Doren
 Döhren